Tingo se referiere a:

Palabra de lengua quechua que significa "unión".
Palabra que también sirve de nombre y apellido de personas.
Lugares de Perú como:
Tingo, pueblo del Distrito de Jacobo Hunter en las afueras de la ciudad de Arequipa. Está dividido por:
Tingo Grande
Tingo Chico
Balneario de Tingo, balneario homónimo de dicho pueblo de Arequipa, ubicado allí.
Balneario de Tingo, balneario ubicado en Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito (Valle de Los Chillos)
Tingo, distrito ubicado en la Provincia de Luya, en el Departamento de Amazonas.
Río Tingo, río que pasa por la Provincia de Luya del Departamento de Amazonas.
Tingo María, pueblo ubicado en la Provincia de Leoncio Prado, en el Departamento de Huánuco.